Andrea Guerra ist der Name folgender Personen:

* Andrea Guerra (Komponist) (* 1961), italienischer Komponist
 Andrea Guerra (Fußballspieler) (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Andrea Guerra (Schauspielerin), das ist Andréa Sebastiane Dias Guerra (* 1970), brasilianische Schauspielerin, Model und Sängerin